Janning ist der Familienname der folgenden Personen:

 Josef Janning (* 1956), deutscher Politologe
 Jürgen Janning (* 1939), deutscher Sprecherzieher, Rezitator, Erzähler, Autor und Herausgeber
 Matt Janning  (* 1988) US-amerikanischer Basketballspieler